

Geografia 

 Novoselë, comune dell'Albania nella Prefettura di Coriza
 Novoselë, comune dell'Albania nella Prefettura di Valona